

Fumetti 
 Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) – serie a fumetti ideata nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird

Televisione 
 Tartarughe Ninja alla riscossa (Teenage Mutant Ninja Turtles)  – serie animata del 1987
Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) – serie animata del 2003
 Teenage Mutant Ninja Turtles - Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) – serie animata del 2012

Cinema
 Tartarughe Ninja alla riscossa (Teenage Mutant Ninja Turtles) – film del 1990 diretto da Steve Barron
Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze (Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze) – film del 1991 diretto da Michael Pressman
Tartarughe Ninja III (Teenage Mutant Ninja Turtles III) – film del 1993 diretto da Stuart Gillard
Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) – film del 2014 diretto da Jonathan Liebesman
 Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – film del 2016 diretto da Dave Green